Хејзвил има више значења:
 Хејзвил (Орегон)
 Хејзвил (Ајова)
 Хејзвил (Канзас)
 Хејзвил (Охајо)
 Хејзвил (Пенсилванија)
 Хејзвил (Северна Каролина)